Friedrich-Wilhelm-Platz (metrostation) - metrostation bij onderstaand plein
 Friedrich-Wilhelm-Platz (plein) - plein in Berlijn